Das Masters Series Madrid 2007 war ein Tennisturnier, welches vom 15. bis 21. Oktober 2007 in Madrid stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2007 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In der laufenden Saison war es das achte von neun Turnieren der ATP Masters Series.

Der Vorjahressieger Roger Federer erreichte dieses Jahr als Setzlistenerster erneut das Finale, doch verlor dort gegen den ungesetzten Argentinier David Nalbandian, der sich mit 1:6, 6:3, 6:3 durchsetzte. Er gewann damit seinen 6. Titel seiner Karriere und den ersten bei einem Masters-Turnier. Im Doppel waren Mark Knowles und Daniel Nestor wie schon 2002 erfolgreich. Die Brüder Bob und Mike Bryan verteidigten im Doppel ihren Titel durch ein 6:3, 7:6 (7:4) gegen die polnische ungesetzte Paarung aus Mariusz Fyrstenberg und Marcin Matkowski, die ihr erstes Masters-Finale erreichten hatten. Bob gewann damit seinen 42. und Mike seinen 44. Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die 16 gesetzten Spieler im Einzel sowie 8  Paarungen im Doppel bekamen jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 1.870.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.082.500 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 13. bis 14. Oktober 2007 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 22 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 23 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 20 kB)

ATP Tour 2007
Tennisturnier in Madrid